

Села:
 Заріччя — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Заріччя — Вінницька область, Гайсинський район
 Заріччя — Волинська область, Володимирський район
 Заріччя — Волинська область, Ковельський район
 Заріччя — Волинська область, Луцький район
 Заріччя — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Заріччя — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада
 Заріччя — Житомирська область, Коростенський район, Овруцька міська громада
 Заріччя — Житомирська область, Бердичівський район
 Заріччя — Закарпатська область, Хустський район
 Заріччя — Івано-Франківська область, Калуський район, Болехівська міська рада
 Заріччя — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Заріччя — Київська область, Обухівський район
 Заріччя — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Заріччя — Львівська область, Самбірський район, Бісковицька сільська громада
 Заріччя — Львівська область, Самбірський район, Бісковицька сільська громада, колишня Воютицька сільська рада
 Заріччя — Львівська область, Самбірський район, Боринська селищна громада
 Заріччя — Львівська область, Самбірський район, Хирівська міська громада
 Заріччя — Львівська область, Стрийський район
 Заріччя — Львівська область, Яворівський район, Мостиська міська громада
 Заріччя — Львівська область, Яворівський район, Судововишнянська міська громада
 Заріччя — Полтавська область, Лубенський район
 Заріччя — Полтавська область, Пирятинський район
 Заріччя — Сумська область, Конотопський район
 Заріччя — Сумська область, Роменський район
 Заріччя — Сумська область, Шосткинський район
 Заріччя — Хмельницька область, Білогірський район
 Заріччя — Хмельницька область, Шепетівський район
 Заріччя — Черкаська область, Звенигородський район
 Заріччя — Чернівецька область, Вижницький район
 Заріччя — Чернігівська область, Семенівський район
 Заріччя — Чернігівська область, Корюківський район

 Заріччя — колишнє село  Баранівського району Житомирської області
 Заріччя — колишнє село Білогірського району Автономна Республіка Крим (зняте з обліку 22 березня 2007 року)
 Заріччя — колишнє село Золочівського району Львівської області (приєднане до міста Золочева)
 Заріччя — колишнє село Пустомитівського району Львівської області (приєднане до смт Щирець)
 Заріччя — колишнє село Білгород-Дністровського району Одеської області (приєднане до села Великомар'янівка)
 Заріччя — колишнє село Трохимівської сільської ради Іванівського району Херсонської області (зняте з обліку)
 Заріччя — колишнє село (1 червня 1946 року приєднане до міста Проскурова — з 1954 року — м. Хмельницький, сучасний мікрорайон Виставка)
 Заріччя — колишнє село Богородчанського району Станіславської області (приєднане до села Старі Богородчани)
 Заріччя-над-Бистрицею — колишнє село Богородчанського району Станіславської області (приєднане до смт Солотвин)
Заказники та урочища:
 Заріччя — загальнозоологічний заказник в місті Городище Черкаської області
 Заріччя — лісовий заказник у Волинській області
 Заріччя — лісовий заказник у Львівській області
 Заріччя — парк у Хмельницькому
 Заріччя — заповідне урочище в Івано-Франківській області
Місцевості:
 Заріччя — місцевість у місті Жмеринка Вінницької області
 Заріччя — місцевість у місті Фастів Київської області

Селище міського типу:
 Заріччя — Гомельська область, Речицький район

Села:
 Заріччя — Берестейська область, Березівський район, Березівська сільська рада
 Заріччя — Берестейська область, Березівський район, Сигневецька сільська рада
 Заріччя — Берестейська область, Івацевицький район, Битенська сільська рада
 Заріччя — Берестейська область, Кам'янецький район, Огородницька сільська рада
 Заріччя — Берестейська область, Ляховицький район, Коньковська сільська рада
 Заріччя — Берестейська область, Пружанський район, Старовольська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Бешенковицький район, Улльська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Браславський район, Слободковська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Вітебський район, Шапечинська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Городоцький район, Стодолищенська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Городоцький район, Долгопольська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Оршанський район, Межевська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Толочинський район, Славновська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Ушацький район, Веркудська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Шарковщинський район, Воложинська сільська рада
 Заріччя — Вітебська область, Шумілінський район, Ковляковська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Брагінський район, Малейковська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Кошелевська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Жлобинський район, Щедринська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Октябрський район, Краснослободська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Світлогорський район, Полеська сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Воронівський район, Погородненська сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Дятловський район, Роготновська сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Корелицький район, Єремицька сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Корелицький район, Малюшицька сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Островецький район, Гервятська сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Ошмянський район, Жупранська сільська рада
 Заріччя — Гродненська область, Щучинський район, Щучинська сільська радаПуховицький район, Блонська сільська рада
 Заріччя — Мінська область, Смолевицький район, Драчковська сільська рада
 Заріччя — Мінська область, Смолевицький район, Плиська сільська рада
 Заріччя — Мінська область, Стовбцівський район, Вишневецька сільська рада
 Заріччя — Мінська область, Стовбцівський район, Засульська сільська рада
 Заріччя — Мінська область, Стовбцівський район, Хотовська сільська рада
 Заріччя — Мінська область, Червенський район, Колодежська сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Бєлиницький район, Запольська сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Бобруйський район, Осовська сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Глуський район, Кировська сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Круглянський район, Тетеринська сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Круглянський район, Шепелевицька сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Мстиславський район, Мазоловська сільська рада

Селища:
 Заріччя — Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Буда-Люшевська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Кривська сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Чеботовицька сільська рада
 Заріччя — Гомельська область, Рогачовський район, Старосельська сільська рада
 Заріччя — Могильовська область, Краснопільський район, Яновська сільська рада

Заріччя () — район міста Вільнюс

Заріччя () — село, Підкарпатське воєводство
 Заріччя () — сільська гміна, Підкарпатське воєводство

 Заріччя-над-Прутом () — колишня сільська ґміна, Станиславівське воєводство

Присілки:
 Заріччя () — Ленінградська область, Бокситогорський район
 Заріччя () — Смоленська область, Гагарінський район

Персія 
 Заріччя (арам. עבר-נהרה) — перська сатрапія

Див. також 
 Зажече